FIA World Touring Car Championship 2005 var den första säsongen av världsmästerskapet i standardvagnsracing, World Touring Car Championship, sedan 1987. Mästerskapet, som ersatte det tidigare European Touring Car Championship, tillät bilar klassade som Super 2000, Diesel 2000 och Super Production.

Säsongen inleddes med Race of Italy på Autodromo Nazionale Monza den 10 april, då Dirk Müller blev WTCC:s första racevinnare, och avslutades den 20 november med Guia Race of Macau på Circuito da Guia. Mästare blev, precis som det föregående året i European Touring Car Championship, Andy Priaulx i BMW 320i.

Tävlingskalender

Team och förare

Slutställningar

Förarmästerskapet

Märkesmästerskapet

Michelin Independents' Trophy

Michelin Teams' Trophy

Källor 
2005 SEASON - fiawtcc.com
2005 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP ENTRY LIST - fiawtcc.com
2005 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP - DRIVERS' CHAMPIONSHIP - fiawtcc.com
2005 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP - MICHELIN INDEPENDENTS' TROPHY - fiawtcc.com

Säsonger 

2005
Motorsportevenemang 2005